

Geografie 
 Oppenheim (Duitsland)
Station Oppenheim
 Oppenheim (New York)

Personen 
E. Phillips Oppenheim (1866–1946), Engels schrijver
Paul Oppenheim (1877–1977), Duits chemicus
Hempel-Oppenheimschema
Meret Oppenheim (1913–1985), Zwitsers kunstenaar
Dennis Oppenheim (1938–2011), Amerikaans beeldhouwer
Alice Oppenheim (1939), Nederlands televisie-omroepster

Overig 
Oppenheim & van Till, een voormalige Nederlandse bank